Greatham – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Greatham – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Greatham – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)